Favorita (lat. Favor: „Gunst“, „Zuneigung“) steht für:

 Favorita (Rebsorte), weiße Rebsorte
 Favorita (Venedig), Platz in Venedig
 Alte Favorita, Schloss in Wien, siehe Augarten #Geschichte
 Neue Favorita, Schloss in Wien, siehe Öffentliches Gymnasium der Stiftung Theresianische Akademie #Geschichte
 Villa Favorita in Lugano-Castagnola, Schweiz
 Villa Favorita in Radebeul, Sachsen, siehe Ernst von Schuch #Leben. 
 Parco della Favorita in Palermo, Italien
 La Favorita, Oper von Gaetano Donizetti

Siehe auch:
 Favorit
 Favorite